Ripari - Buzzi – nobile famiglia cremonese.

Persone 
 Carlo Ripari (n. 1942) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo terzino destro
 Pietro Ripari (1802-1885) – patriota, medico e pubblicista italiano
 Virgilio Ripari (1843-1902) – pittore italiano